Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc Fornell Mestres e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Adriano Biasella e Jean-René Lisnard 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Carlos Poch Gradin /  Martín Vilarrubi (semifinali)
 Frederico Gil /  Lamine Ouahab (quarti di finale)

 Teodor-Dacian Craciun /  Gabriel Moraru (semifinali)
 Thierry Ascione /  Julien Jeanpierre (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2007